Lusk kan syfta på:

 Lusk (band) – amerikanskt rockband

Personer
 Clayton R. Lusk (1872-1959), amerikansk politiker från New York
 Don Lusk (1913-2018), amerikansk animatör
 George Lusk (1839–1919), en byggmästare och inredare 
 Hall S. Lusk (1883–1983), en amerikansk demokratisk politiker och jurist
 Jeremy Lusk (1984-2009), amerikansk motorcykelförare

Geografi

Irland 

 Lusk (ort), Leinster,

USA 

 Lusk, Wyoming, countyhuvudort, Niobrara County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar